Джантуган — альптабір в ущелині Адил-Су, Приельбрусся
 Джантуган — гора в ущелині Адил-Су, Приельбрусся
 Джантуган — ліквідоване село в Джанкойському районі Криму, що розташовувалося на півночі району, в степовій частині Криму, на березі Сиваша, приблизно за 2 км на північ від сучасного села Рюмшиного.